Иван Михайлович Соколо́в ( — 16 марта 1982) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1944 год).

Биография 
Иван Михайлович Соколов родился  в с. Петраково Старицкого уезда Тверской губернии (ныне село заброшено).

Гражданская война 
В 1918 году вступил в РККА, в 1919 году окончил 1-е Тверские советские кавалерийские командные инструкторские курсы РККА. Участвовал в Гражданской войне на Южном фронте, занимал должности командира взвода, помощника командира эскадрона, командира эскадрона.

Между войнами 
После войны И. М. Соколов — командир эскадрона, начальник штаба кавалерийского полка. С 1925 года — член ВКП(б).

В ВВС с 1929 года, поступил в 3-ю Оренбургскую военную школу лётчиков-наблюдателей, после окончания, в 1930 году оставлен в ней инструктором, затем был назначен начальником учебного отдела и штаба учебной авиационной бригады в той же школе. Позднее И. М. Соколов — начальник штаба тяжелой бомбардировочной эскадрильи, затем начальник оперативно-разведывательного отдела ВВС Ленинградского военного округа (ЛВО), начальник отдела боевой подготовки ЛВО.

В 1936 году окончил курсы усовершенствования начасостава при Военно-воздушной академии им. Жуковского.

Во время Советско-финской войны, с 1939 года — начальник штаба 29-й тяжёлой бомбардировочной авиабригады.

Великая Отечественная война 
В начале Великой Отечественной войны — начальник штаба 1-й смешанной авиадивизии, вскоре был назначен начальником штаба ВВС 14-й армии Карельского фронта, с августа 1941 года — начальник штаба ВВС Карельского фронта.

С июня 1942 года — командующий ВВС Карельского фронта. 21 ноября 1942 года был назначен командующим 7-й воздушной армией. Участвовал в Обороне Заполярья, Свирско-Петрозаводской наступательной операции, преследовании противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях, Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции. 15 ноября 1944 года 7-я воздушная армия была выведена в резерв Ставки ВГК, в марте 1945 года переведена на Дальний Восток, 1 апреля 1945 года расформирована, управление армии 7-й воздушной армии было обращено на доукомплектование управления 9-й воздушной армии.

В июне 1945 года назначен командующим 9-й воздушной армией, в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовал в Харбино-Гиринской наступательной операции Советско-японской войны.

После войны 
В 1946 году был назначен начальником кафедры Академии Генштаба, одновременно обучался в ней, окончил в 1949 году.

Начальник организационно-мобилизационного управления штаба ВВС (1948—1949), заместитель начальника штаба ВВС по организационно-мобилизационным вопросам (1949—1953), начальник управления формирования и подготовки фронтовой бомбардировочной авиации (1953—1955), заместитель начальника Главного штаба ВВС (1955—1959).

С 1959 года в отставке.

Умер Иван Михайлович в Москве в 1982 году.

Воинские звания 
 генерал-майор авиации — 29.10.1941
 генерал-лейтенант авиации — 28.05.1943
 генерал-полковник авиации — 02.11.1944

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 пять орденов Красного Знамени (22.02.1938; 7.04.1940; 23.11.1942; 03.11.1944; 20.06.1949)
 два ордена Кутузова 1-й степени (26.08.1944; 08.09.1945);
 Орден Красной Звезды (17.06.1980);
 медали СССР;
 иностранные ордена и медали.

Примечания

Литература 
 Иноземцев И. Г. В небе Заполярья и Карелии: Военно-исторический очерк боевых действий ВВС Карельского фронта и 7-й воздушной армии в годы Великой Отечественной войны. — М.: Воениздат, 1987.
 
 Скрипко Н. С. По целям ближним и дальним. — Воениздат, 1981.

Ссылки 
 Биография на сайте Министерства Обороны
  (Статья из Советской военной энциклопедии совпадает дословно)
 7-я воздушная армия, статья на сайте Боевые действия Красной армии в ВОВ
 Архив фотографий генерал-полковника Ивана Михайловича Соколова: Начало военной карьеры, служба в Монголии (альбом), служба в Отдельном Улан-Баторском кавалерийском дивизионе (альбом), обучение в Оренбургской школе летчиков-наблюдателей (группа фотографий), Великая Отечественная Война (группа фотографий).

Участники Гражданской войны в России
Выпускники Тверской кавалерийской школы
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Командующие воздушными армиями СССР